Namco Super Pac-Man è una scheda madre arcade a 8-bit usata da Namco nel 1982; è stata la prima della compagnia ad usare il processore Motorola M6809 (in realtà, ne usa due) invece dello Zilog Z80.

Specifiche tecniche del Namco Super Pac-Man

CPU principale: Motorola M6809, 1.536 MHz 
CPU suono: Motorola M6809, 1.536 MHz
Chip del suono: Otto-channel quattro-bit WSG (Waveform Sound Generator) personalizzato di Namco.
Altri chip: Un controller input/output (tipo 2) personalizzato che gestisce i controller.
Risoluzione video: 224 x 288
Note: Mappy, The Tower of Druaga, Grobda, Dig Dug II e Motos usano tutti un nuovo sistema video che supporta lo scorrimento e "Grobda" hanno anche un DAC che gestisce la voce.

Lista dei giochi Namco Super Pac-Man

Super Pac-Man (1982)
Mappy (1983)
Pac & Pal (anche conosciuto come Pac-Man & Chomp Chomp) (1983)
The Tower of Druaga (1984)
Grobda (1984) - Xevious spin-off
Dig Dug II (1985)
Motos (1985)

Note

Collegamenti esterni
 

Macchine arcade
Schede arcade Namco